Лаптін Іван Максимович (* 1995) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лаптін Петро Фролович — український історик, професор.
Прізвища